

Benin 
 Stade Municipal de Djougou – wielofunkcyjny stadion w Djougou
 Stade Municipal de Parakou – piłkarski stadion w Parakou

Burkina Faso 
 Stadion Miejski (fr. Stade Municipal) − wielofunkcyjny stadion w Bobo-Dioulasso
 Stadion Miejski (fr. Stade Municipal) – wielofunkcyjny stadion w Wagadugu

Burundi 
 Stade Municipal de Muramvya – stadion piłkarski w Muramvya

Francja
 Stade municipal de Melun – wielofunkcyjny stadion znajdujący się w Melun
 Stade Municipal Jean Rolland – wielofunkcyjny stadion znajdujący się w Franconville 
 Stade Municipal Saint-Symphorien albo Stade Saint-Symphorien – stadion piłkarski w Metz 
 Stadium Municipal – stadion piłkarski w Tuluzie
 Stade Municipal – wielofunkcyjny stadion w Vineuil

Gujana Francuska 
Stade Municipal de Matoury – wielofunkcyjny stadion w Matoury w Gujanie Francuskiej

Kamerun 
 Stade Municipal – stadion piłkarski w Bafang
 Stade Municipal de Bamendzi – stadion piłkarski w Bafoussam
 Stade Municipal de Bangangté – stadion piłkarski w  Bangangté

Kongo 
 Stade Municipal Denis Sassou N'Guesso – stadion wielofunkcyjny w Dolisie
 Stade Municipal – stadion piłkarski w Pointe-Noire

Luksemburg 
 Stade Municipal – stadion piłkarski w Bettembourgu
 Stade Municipal de Pétange – stadion piłkarski w Pétange
 Stade Municipal – nieistniejący już wielofunkcyjny stadion w Oberkorn

Madagaskar 
 Stade Municipal de Mahamasina – wielofunkcyjny stadion w Antananarywie
 Stade Municipal de Toamasina – wielofunkcyjny stadion w Toamasinie

Mali 
 Stade Municipal de Bamako – stadion piłkarski w Bamako

Maroko 
 Stade Municipal – stadion piłkarski w Badży
 Stade Municipal de Berkane – stadion piłkarski w Berkane
 Stade Municipal – stadion w Khénifra
 Stade Municipal – stadion w Kasabat Tadila

Martynika 
 Stade d'Honneur de Dillon lub Stade Municipal Pierre-Aliker – wielofunkcyjny stadion w Fort-de-France

Mauretania 
 Stade Municipal de Nouâdhibou – stadion piłkarski w mieście Nawazibu

Nowa Kaledonia 
 Stade Municipal de Païta – wielofunkcyjny stadion w Païta

Szwajcaria 
 Stade Municipal – wielofunkcyjny stadion w Yverdon-les-Bains

Togo 
 Stade Municipal – wielofunkcyjny stadion w mieście Kara
 Stade Municipal – wielofunkcyjny stadion w Sokodé

Tunezja 
 Stade Municipal Bou Ali-Lahouar (arab. الملعب البلدي بوعلي لحوار) – stadion położony w Hamam Susa

Wybrzeże Kości Słoniowej 
 Stade Municipal (w języku polskim: Stadion Miejski) – wielofunkcyjny stadion w mieście Bouna